Puchar Federacji 2004 odbywał się w następujących terminach: 24 - 25 kwietnia, 10 - 11 lipca, 24 - 25 listopada oraz 27 - 28 listopada 2004 roku.

Grupa Światowa

Mecze finałowe 
 3:2 

 Swietłana Kuzniecowa - Nathalie Dechy 6:3, 6:7(4), 6:8
 Anastasija Myskina - Tatiana Golovin 6:4, 7:6(5)
 Anastasija Myskina - Nathalie Dechy 6:3, 6:4
 Swietłana Kuzniecowa - Tatiana Golovin 4:6, 1:6
 Anastasija Myskina / Wiera Zwonariowa - Marion Bartoli / Émilie Loit 7:6(5), 7:5

Rozgrywki strefowe

Europa i Afryka

Ameryka

Azja i Oceania

Grupa Światowa - baraże

Baraże Grupy Światowej I 
  -  3:2
  -  4:1
  -  3:2
  -  3:2
  -  3:2
  -  4:0
  -  4:1
  -  3:2

Linki zewnętrzne 

2004 w tenisie ziemnym
2004